Андре́й Па́влович Суббо́тин (1852—1906) — русский , издатель и педагог, публицист, автор статей на экономические темы.

Биография 
Родился в 1852 году.

Окончил юридический факультет Московского университета.

Преподавал коммерческие науки в Санкт-Петербургском 2-м реальном училище и других образовательных учреждениях. За это время им был составлен «Курс промышленной экономии и коммерческой географии в связи с торгово-промышленной статистикой России и других стран», выпущенный в типографии М. М. Стасюлевича в 1878 году.

Покинув педагогическое поприще, он исполнял в России и за границей поручения министров финансов и путей сообщения, производя экономические исследования в разных местах России.

В 1885—1894 годах издавал «Экономический журнал».

В 1891 году в Санкт-Петербурге основал «Собрание экономистов» для обсуждения всякого рода экономических и финансовых вопросов.

В своих экономических статьях, большая часть которых помещалась в Вестнике Европы, Слове, Северном вестнике, Порядке, Луче, проявил себя противником покровительственной системы, усиления косвенного обложения, бумажно-денежных выпусков и государственных займов. А. П. Субботин указывал на необходимость подоходного налога, расширения экономической деятельности земств, поддержания общинного землевладения и кустарной промышленности.

Изучал положение евреев в черте оседлости. Свои наблюдения и статистические данные об участии евреев в местной торговле, ремеслах, промышленности описал в монографии «В черте еврейской оседлости. Отрывки из экономических исследований в западной и юго-западной России за лето 1887 года». После статей И. Г. Оршанского этот труд был первой серьезной попыткой экономического обследования еврейского населения России.
Субботин близко принимал к сердцу бедствие еврейского народа и нередко в моменты особенно ожесточенной травли евреев представлял правительству, где имел связи, докладные записки в защиту евреев. Субботин — один из немногих русских людей, старавшихся не только словом, но и живым делом помочь еврейскому народу добиться лучших условий существования в России.

Скончался в Симеизе Таврической губернии  года.

Библиография 
 Русский промысловый налог. — Москва, 1877
 Губернский город Владимир. — Владимир: Тип. Губернского правления, 1879. — IV, 126 с.
 Курс промышленной экономии и коммерческой географии. — Санкт-Петербург, 1878
 Обзор литературы по вопросу о прямом обложении и пошлинах (с предисловием кн. А. И. Васильчикова). — Санкт-Петербург, 1879
 О бодмерее и аварии. — Санкт-Петербург, 1880
 Обзор государственных долгов России. — Санкт-Петербург, 1881
 Россия и Англия на среднеазиатских рынках. — Санкт-Петербург: ред. «Экономического журнала», 1885. — [4], 85 с.
 Торговые сообщения Восточной России и Сибири : Науч.-экон. исслед. (в связи с вопросом о направлении Сиб. ж. д.) — Санкт-Петербург: тип. и лит. Л. Бермана и Г. Рабиновича, 1885. — [2], VI, 102 с. — (Материалы для экономического изучения России). 
 Земский кризис и подоходное обложение. — Санкт-Петербург, 1885
 Материалы для экономического изучения России. Сибирский край. — Санкт-Петербург, 1885
 Небывалая полемика по финансовым вопросам. — Санкт-Петербург, 1886
 Историко-статистический обзор промышленности России: фабричные и ремесленные изделия из металлов. — Санкт-Петербург, 1886
 Тарифный вопрос на русских железных дорогах. — Санкт-Петербург, 1887
 Les questions économiques en Russie. — Санкт-Петербург, 1888
 В черте еврейской оседлости. — Санкт-Петербург, 1888
 Борьба Москвы с Лодзью. — Санкт-Петербург: тип. «Сев. телеграф. агентства», 1889. — [2], 72 с.
 Мальцовский заводский район: История и настоящее экономическое положение. Издание редакции «Экономического журнала». — Санкт-Петербург: типография Северного Телеграфного Агентства, 1892. — 96 с.
 Чай и чайная торговля в России и других государствах. — Санкт-Петербург: А. Г. Кузнецов, 1892. — 706 с. ращзд. паг., [13] л. ил., карт.: табл.
 Репр. изд. — Москва: Хобби Пресс, сор. 2017. — XII, 531, 20, [6] с. разд. паг. : ил., табл., факс. — ISBN 978-5-904792-37-4. — 500 экз. 
 От Петербурга до Парижа. — Санкт-Петербург, 1893
 Поездка по кустарным районам и кустарные артели. — Санкт-Петербург, 1893
 Волга и волгари. Том I. Верхняя Волга. — Санкт-Петербург, 1894
 Экономич.-статистический обзор бассейна р. Днепра. — Санкт-Петербург, 1895
 Экономич.-статистический обзор бассейна р. Западной Двины. — Санкт-Петербург, 1896
 Экономич.-статистический обзор бассейна р. Донца. — Санкт-Петербург, 1890
 О рельсовом соединении бассейнов рек Лены и Ангары. — Санкт-Петербург, 1898
 Тихвинский водный путь. — Санкт-Петербург, 1898
 Экономическая записка по вопросу об улучшении судоходных условий реки Сев. Донца (Сост. по поруч. Деп. шос. и водяных сообщ.) — [Санкт-Петербург]: тип. М-ва пут. сообщ. (т-ва И.Н. Кушнерев и К°), [1900]. — [3], IV, 53 с., 1 л. карт.
 Еврейский вопрос в его правильном освещении (в связи с трудами И. С. Блиоха). — : типо-лит. А. Е. Ландау, 1903. — [4], 63 с.
 Основы промышленного кредита в России. — Санкт-Петербург : тип. М. Стасюлевича, 1903. — [2], 44 с.

Примечания

Источники 
 
 
 Некролог А. П. Субботина // Петербургский листок. — 1906. — № 132.
 Некролог А. П. Субботина // Новое время. — 1906. — № 10.837.
 Некролог А. П. Субботина // Исторический вестник. — 1906. — Т. 104. — С. 1043—1044.
 Памяти А. П. Субботина // Восход. — 1906. — № 26.

Выпускники юридического факультета Императорского Московского университета